Friedrich-Wilhelms-Universität bezeichnet:

 Humboldt-Universität zu Berlin (Name 1828–1945)
 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Name seit ihrer Wiedergründung 1818)
 Universität Breslau (Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 1811–1945)